Eric Griffin ist der Name folgender Personen:

* Eric Griffin (Boxer) (* 1967), US-amerikanischer Boxer
 Eric Griffin (Musiker) (* 1976), US-amerikanischer Musiker